AEGON N.V. – towarzystwo ubezpieczeniowe
 AEGON PTE S.A. (poprzednia nazwa: PTE Ergo Hestia S.A.) – Powszechne Towarzystwo Emerytalne
 AEGON Center – wieżowiec w Louisville
 turnieje tenisowe rozgrywane w Wielkiej Brytanii:
 Aegon Classic Birmingham
 Aegon Championships (Londyn)
 Aegon International Eastbourne
 Aegon Open Nottingham

Zobacz też 
 Egon – imię męskie